Okręty US Navy o nazwie USS "Caprice":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi "Caprice" (PG-90) był jednostką patrolową. Przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Honesty" (K285)

Caprice